Aleksandr Sergeevič Puškin - poeta e scrittore russo
 Puškin - città russa dell'oblast' di Leningrado, conosciuta anche come Carskoe Selo
 Museo Puškin - museo delle belle arti situato a Mosca
 2208 Pushkin - un asteroide del sistema solare
 Musin-Puškin - famiglia russa

Pagine correlate 
 Puškino 
 Puškinskaja 
 Puškinskij